Alagoinhas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Alagoinhas (gemeente), een gemeente in deze microregio
 Alagoinhas Atlético Clube, een voetbalclub